Galgberget kan syfta på
Galgberget, Falun
Galgberget, Halmstad
Galgberget, Södermalm, Stockholm
Galgberget, Visby

Se även
Galgbacke
Galgbacken
Galgamarken, Karlskrona
Kvarnberget, Karlstad
Rackarberget (olika betydelser)